1 Pułk Kozaków Dońskich – pułk piechoty Imperium Rosyjskiego
 1 Pułk Wiernych Kozaków – pułk piechoty schyłku I Rzeczypospolitej (1792)